Церква Пресвятої Євхаристії — парафія і храм греко-католицької громади Козлівського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Яструбово Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Парафію Пресвятої Євхаристії утворено 3 липня 1994 року. Храм збудовано 21 листопад 2001 року. До 2001 року парафіяни відвідували богослужіння у церкві села Купчинці.

Архітектор храму — А. Водоп'ян; фундатори — Євстахій Костів, Олег Рогаль; жертводавці — жителі с. Яструбово; автори іконостасу — Йосип Іваночко, Володимир Слободян (м. Івано-Франківськ); іконостас виготовлено у 2007; храм не розписано.

Церкву освятив єпископ Тернопільсько-Зборівської єпархії Михаїл Сабрига у 2001 році. Після освячення парафіяни ходять на богослужіння до власного храму.

У 2004 році єпископську візитацію парафії здійснив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. 7 квітня 2011 року він також здійснив візитацію вже як правлячий архиєрей Тернопільсько-Зборівської єпархії.

На парафії діють: Марійська та Вівтарна дружини, спільнота «Матері в молитві», братство Матері Божої Неустанної Помочі, братство Вервиці, молодіжна спільнота.

На території парафії є хрест, встановлений 7 липня 2013 року з нагоди проведення Святої місії.

Власність парафії — храм Пресвятої Євхаристії та новозбудований парафіяльний будинок.

Парохи 
 о. Омелян Кобель (2001—2003),
 о. Олег Довбенко (з 30 листопада 2003).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Яструбово
Церкви Пресвятої Євхаристії
Культові споруди, побудовані 2001
засновані в Україні 2001